Серге́й Ю́рьевич Степа́нченко (род. 18 июня 1959) — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр. Народный артист Российской Федерации (2005).

Биография 
Сергей Степанченко родился 18 июня 1959 года в Татарске, Новосибирской области. Прожил с 2-х лет до окончания школы в селе Черниговка, Приморского края.

Поступал в Хабаровский институт физкультуры. В 1982 году окончил актёрский факультет Дальневосточного государственного института искусств (курс Г. К. Рогова). До 1985 года служил в Сызранском драматическом театре, с 1985 года — в труппе театра «Ленком».

Снимался в фильмах «Ближний круг», «Чокнутые», «Солдат Иван Чонкин», «Жизнь в красном цвете».
Снялся в сериалах «Next», «Сыщики» и других.

С 2005 до 2012 года был президентом международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» во Владивостоке.

Жена — Ирина, дочь Екатерина, сын Юрий и внучка Соня.

Театральные работы

Ленком 
 «Тиль» — Ламме
 «Дорогая Памела» — Полицейский
 «Королевские игры» — Томас Болейн
 «Безумный день, или Женитьба Фигаро» — Базиль
 «Мистификация» — Собакевич
 «Чайка» — Шамраев
 «Поминальная молитва» — Урядник (1989); Тевье (2021)
 «Ва-банк» — Прибытков Лавр Миронович
 «Город миллионеров» — Альфред
 «Вишнёвый сад» — Симеонов-Пищик
 «Затмение» — вождь
 «Пер Гюнт» — Пуговичник
 «Испанские безумства» — Альбериго
 «Небесные Странники» — Песоцкий
 «Фальстаф и принц Уэльский» — Фальстаф
 «Пролетая над гнездом кукушки» — вождь

Антреприза 
 «Клинический случай» (Артпартнёр XXI) — Хьюберт Бонни
 «Приворотное зелье» (Артпартнёр XXI) — Нича
 «Покровские ворота» (Театр имени М. Н. Ермоловой) — Савва Игнатьевич Ефимов

Фильмография

Актёрские работы 

  — За прекрасных дам! — Игорь, жених Тани, студент-заочник
  — Катала — любовник Лолы
  — Анекдоты
  — Чокнутые — Фёдор («Джакомо Пиранделло»)
  — Сны о России — Борис, слуга Якова Невидимова
  — Устрицы из Лозанны — Пётр
 — — Горячев и другие — Николай
  — Официант с золотым подносом — золотоискатель
  — Фитиль (выпуск № 366, новелла «Новое мышление») — Супцов, продавец в магазине
  — Предсказание — таксист
  — Я сама — Гостин
  — Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина — Плечевой
  — Петербургские тайны — Гречка
  — Фитиль (спецвыпуск № 394, новелла «Полный кворум»)
  — Линия жизни — Улук «Пеле»
  — Фитиль (выпуск № 398, новелла «Знание-сила») — бандит
  — Привет, дуралеи! — Стёпа, телохранитель
  — Шизофрения — прапорщик Кравчук, «вертухай»
  — Две луны, три солнца (Россия, Украина) — Коростылёв
  — Контракт со смертью — Серёжа
  — Сочинение ко Дню Победы — Михалыч, сосед Ивана Дьякова
  — Судья в ловушке — Сотмор
  — Ультиматум — начальник милиции, «блатной»
  — Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского — Серафим Петрович Пряников, книгоиздатель
  — Что сказал покойник — громила
  — Развязка Петербургских тайн — Гречка
  — Женщин обижать не рекомендуется
  — Бременские музыканты & Co — Осёл-младший
  — Фитиль (выпуск № 411, новелла «Намёк») — муж Клавы Морозовой
  — Next — «Санчо»
 — — Сыщики — Егор Фомич Немигайло, лейтенант / старший лейтенант / капитан / майор милиции
  — Мы сделали это! — Борис, «крутой» дядя Даши, бизнесмен, хранитель семьи
  — Конференция маньяков
  — Идеальная пара
  — Удар Лотоса — Ломоносов
  — Next 2 — «Санчо»
  — Вовочка
  — Фитиль (выпуск № 418, новелла «Школа выжимания») — Бурдюгин, папа Эдика
  — О’кей! — «Ржавый»
  — Неудача Пуаро — инспектор Дейвис
  — Интимная жизнь Севастьяна Бахова
  — Небо в горошек (Украина)
  — Next 3 — «Санчо»
  — Фитиль (выпуск № 12, новелла «Взорванный мэр») — Пётр Иванович, мэр
  — Апокриф: музыка для Петра и Павла — Антон Антонович, пристав
  — Ловушка для полтергейста — домовой Федя / Матвей, хозяин квартиры
  — Бриллианты для Джульетты — Терентьев
  — Девять неизвестных — Никита Малышкин, участник игрового шоу
  — Мошенники — курьер
  — Умножающий печаль — «Карабас», байкер 
  — Испанский вояж Степаныча — помощник генерала
  — Не было бы счастья… — Дед Мороз
  — Путейцы — камео
  — Лузер — Василий
  — Неуловимая четвёрка — Упревший, курьер
  — Добрая подружка для всех
  — Мины в фарватере — Мамонтов, контр-адмирал
  — Москва улыбается
  — Правосудие волков — Ольшевский, сценарист
  — В погоне за счастьем —  Станислав Иванович Фильчиков, криминальный авторитет
  — Полиция Хоккайдо. Русский отдел (в производстве)
 2009 — Следы на песке — Андрей Владимирович Клочков, бизнесмен
 — Утомлённые солнцем 2: Цитадель — водитель полуторки
  — Олимпийская деревня — таксист
  — Дед 005 — Родион
  — Кавказская пленница! —  жулик «Бывалый»
  — Земский доктор. Любовь вопреки — Борис Николаевич
  — Тайна четырёх принцесс — стражник
  — Алхимик. Эликсир Фауста — Игорь Сергеевич Смарченко, полковник КГБ
  — Повелители снов — кондитер
  — Криминальный блюз — Дон
  — Смешная жизнь — Геннадий Стафский
  — День выборов 2 — Пётр Сергеевич Потайчук, прокурор области
  — Мятеж — Пётр Журавлёв
  — Тобол — Чередов, воевода
  — Прыжок Богомола — Иван Захарович Маркелов, комиссар государственной безопасности из Управления особых отделов НКВД СССР
  — Формула мести — Геннадий Иванович Рюхин, капитан милиции, начальник отделения при ипподроме
  — Про Лёлю и Миньку — папа Лёли и Миньки
  — 12 стульев — отец Фёдор
  — Угрюм-река — генерал

Телеспектакли 
  — Бутерброд — священник
  — Поминальная молитва — урядник
  — Ва-банк — Лавр Мироныч Прибытков
  — Безумный день, или Женитьба Фигаро — Базиль
  — Королевские игры — Томас Болейн, королевский казначей
  — Мистификация — Собакевич

Режиссёрские работы 
  — Следы на песке

Дубляж 
  — «Астерикс и викинги» (Astérix et Obélix contre les vikings, Франция, Дания, анимационный) — Обеликс (Жак Франц)
  — «Битва за планету Терра» (Battle for Terra, США, анимационный) — Генерал Хеммер (Брайан Кокс)
  — «Мальчишник в Вегасе» (The Hangover, США) — Майк Тайсон — играет самого себя
  — «Катись!» (Whip It, США) — Эрл Кэвендер (Дэниел Стерн)
  — «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок» (The Hangover Part II, США) — Майк Тайсон — играет самого себя

Озвучивание мультфильмов 
  — Про барана и козла — Медведь-пахан
  — Столичный сувенир. Часть 1 — Саныч

Признание и награды 
 Заслуженный артист Российской Федерации (30 августа 1996 года) — за заслуги в области искусства
 Народный артист Российской Федерации (20 декабря 2005 года) — за большие заслуги в области искусства .
 Приз за главную мужскую роль в картинах, снятых для телевидения — VI открытый Российский фестиваль «Улыбнись, Россия!» (2005 г.).
 Премия Правительства Российской Федерации в области культуры — за спектакль «Пер Гюнт» в театре «Ленком» (2011) .
 Знак отличия «За заслуги перед Владивостоком» 2-й степени.
 Орден Дружбы (28 марта 2019 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность.

Примечания

Ссылки 
 Сергей Степанченко на tatarsk.su
 Сергей Степанченко в ленком.ру
 Сергей Степанченко на фильм.ру
 Сергей Степанченко в afisha.ru

Выпускники Дальневосточного государственного института искусств
Персоналии:Сызранский драматический театр имени А. Н. Толстого